Chevreau steht für

 die Bezeichnung für Leder von Ziege oder Zickel; siehe Chevreauleder

Chevreau ist der Familienname folgender Personen:

 Urbain Chevreau (1613–1701), französischer Schriftsteller, Historiker, Romanist und Grammatiker